Antoine Thomson d'Abbadie
 Arnaud Michel d'Abbadie (1815 – 1893), geògraf francès 
 Enric Abbadie (Portbou, 1885 - Marcelhan, Alts Pirineus), membre del grup Combat 
 Jacques Abbadie (~1654, Nai, Regne de França- 1727, Marylebone, Regne d'Anglaterra), pastor i teòleg protestant francès 
 Julio César Abbadie (Montevideo, 1930), futbolista uruguaià